Il singolare del torneo di tennis Santiago Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Diego Moyano che ha battuto in finale Sebastián Prieto 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Joan Balcells (secondo turno)
 German Puentes-Alcaniz (primo turno)
 Galo Blanco (secondo turno)
 Fernando Meligeni (primo turno)

 Assente
 Jacobo Diaz-Ruiz (secondo turno)
 Assente
 Juan Antonio Marín (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 2000